Silcher bezeichnet:

 Friedrich Silcher, (Philipp) Friedrich (Friederich) Silcher, (1789–1860), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Friedrich Silcher (Rechtsanwalt) (1906–1995), deutscher Rechtsanwalt
 Gustav von Silcher (1829–1896), württembergischer Landtagsabgeordneter
 (10055) Silcher (1987 YC1), Asteroid des Hauptgürtels 
 Silcher (Rebsorte), weiße Rebsorte

Siehe auch:
 Sichler
 Slicher